Утии — античное племя, обитавшее на территории Кавказской Албании. Некоторые ученые считают, что утии были кавказскими албанами, а другие считают их переселившимися на Кавказ древними греками. Некоторые считают утиев предками современных удин, но по другим утверждениям, два этих племени могли жить в одно и то же время. В. В. Николаев отождествляет утиев с гутиями. А. Туаллагов описывает утиев как кавказских тохаров и говорит, что они пришли с территории племени Юэчжи.

По свидетельствам Страбона, на их землях располагался город в Албании, где жили фессалийцы из племени айниан; по другой версии, «айнианы» — искажение местного названия «утии».  Кроме этого, Страбон упоминает ещё одно племя утиев, живших севернее племен албанов и каспиев на берегу Каспийского моря. И. М. Дьяконов утверждает, что часть утиев входили в состав скифского царства в Закавказье.

Примечания 

Кавказская Албания
Утик